Die Bancroft Trophy 1979 war ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Wien. Es war Teil der WTA Tour 1979 und fand vom 14. bis 20. Mai 1979 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1979
Tennisturnier in Wien